El Gran Premi de San Marino de motociclisme de 2009 fou la tretzena cursa de la temporada 2009 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit de Misano Adriatico Marco Simoncelli (Misano, Itàlia) el dia 6 de setembre de 2009.

MotoGP

250 cc

125 cc

Referències 

 

San Marino
Edicions del Gran Premi de San Marino de motociclisme